Грингард () — ирландская фамилия.

Известные носители:
  (род. 1957) — американский математик, директор Курантовского института математических наук в 2006—2011 годах.
 Грингард, Пол (1925—2019) — американский учёный, нейробиолог.